Licini I, emperador romà del 307 al 324.
 Licini II, fill de l'emperador Licini, cèsar i potser august.
 Gens Licínia (diversos personatges)
Gai Licini, tribú de la plebs el 493 aC.
Espuri Licini, tribú de la plebs el 481 aC.
Sext Licini, senador romà.